

Geografia

Austria 
 Gutenstein – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Niemcy 
 Gutenstein – dzielnica Sigmaringen

Słowenia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ravne na Koroškem

Osoby 
 Andreas von Guttenstein – czeski biskup